Die Saison 2020/21 der Jugendbundesliga Handball (JBLH) weiblich war die fünfte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der weiblichen A-Jugend. Sie begann am 26. September 2020 mit dem ersten Spieltag der Vorrunde und endete mit dem Final Four im April 2021. Ausrichter der Jugendbundesliga weiblich 2020/21 war der Deutsche Handballbund.

Modus 
Aufgrund der pandemiebedingten Spielverbote im Sommer 2020 konnte keine Qualifikationen stattfinden. Deshalb wurde die Mannschaftszahl für diese Saison Mannschaftsanzahl auf 40 festgelegt. Für die erste Phase der Saison wurden die Mannschaften in acht Fünfer-Staffeln eingeteilt. Die jeweils Ersten und Zweiten der acht Gruppen schafften den Einzug in das Achtelfinale.

Die jeweiligen Siegerinnen zogen ins Viertelfinale ein. Das Bestehen hier bedeutete der Einzug in das Final-Four-Turnier um die Deutsche Meisterschaft.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Achtelfinale 
Die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften der Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Dieses wurde im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Viertelfinale 
Die jeweiligen Gewinnerinnen der Achtelfinalbegegnungen qualifizierten sich für das Viertelfinale. Dieses wurde ebenfalls im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Final Four 
Das Final Four wurde am Wochenende 5./6. Juni 2021 in Leipzig ausgetragen.

Halbfinale 
Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft 2021 trafen die vier Siegerinnen des Viertelfinals aufeinander:

Spiel um Platz 3 
Die beiden Verlierinnen der Halbfinalspiele bestritten das Spiel um Platz 3:

Finale 
Die beiden Siegerinnen der Halbfinalbegegnungen standen sich im Finale am 6. Juni 2021 gegenüber:

Einzelnachweise 

2020_21
Handballsaison 2020/21